Алёна Алексеевна Трапезникова (р. ) — заслуженный мастер спорта России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины).

Карьера 
Выступает за Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре). Тренируется под руководством заслуженного тренера России , Трапезникова И. А. и 

На молодёжном мировом первенстве 2005 года была третьей в спринте.

На своём дебютном чемпионате мира 2011 (Швеция) Алёна Трапезникова стала серебряным призёром на средней дистанции (золото у Полины Мальчиковой), а также в составе женской эстафетной команды (Трапезникова, Козлова, Мальчикова) выиграла «золото».

На чемпионате Европы 2011 года в эстафете выступала за вторую команду России. Команда Россия-2 показала лучшее время и ей были вручены золотые медали чемпионата Европы. 19 сентября 2011 года Алёне было присвоено звание мастер спорта России международного класса.

26 марта 2012 года был подписан приказ о присвоении Алёне Трапезниковой звания Заслуженный мастер спорта.

Примечания 

Чемпионы России по спортивному ориентированию на лыжах
Заслуженные мастера спорта России
Чемпионы Европы по спортивному ориентированию на лыжах
Чемпионы мира по спортивному ориентированию на лыжах